Бойо:

 Бойо — департамент в Северо-Западном регионе Камеруна.
 Бойо — имя, распространено в основном на территориях с преимущественно болгарским населением.
 Бойо — делосская поэтесса (пифия), написавшая гимн дельфийцам.
 Бойо — хижина из ветвей тростника и соломы без окон у индейских народов Колумбии.
 Бойо — озеро в Эфиопии.